Цей список є списком видів плазунів, що мешкають на території Гібралтару.

Із 25 зазначених в таблиці видів, 2 знаходяться під загрозою зникнення, 3 є уразливим, 3 перебувають в стані близькому до уразливого.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Gibraltar Ornithological and Natural History Society 
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources  

Гібралтар
Списки тварин Гібралтару